Up eller UP kan have flere betydninger:

Film 
 Up – den amerikanske titel på animationsfilmen Op

Album 
 Up (R.E.M.-album) − et R.E.M.-album fra 1998
 Up - Great Big Sea-album fra 1995
 Up! (album) - et album fra 1995 med Shania Twain
 Up (soundtrack), soundtracket til Disney/Pixar filmen Op
 Up (ABC album), et 1989 album af ABC
 Up (Peter Gabriel album), et 2002 album af Peter Gabriel
 Up (Morrissey–Mullen album), et 1976 album af Morrissey–Mullen
 Up (Right Said Fred album), et 1992 album af Right Said Fred

Andet 
 Volkswagen up! − en bilmodel fra Volkswagen
 UP – forkortelse for Uttar Pradesh, en indisk delstat
 UP – forkortelse for Unified Process, en metode til it-systemudvikling